Пчеложуки́ () — род жесткокрылых насекомых семейства пестряков.

Описание 
Усики с большой плотной плоской булавой, последний членик которой прямо срезан на вершине. Надкрылья сзади без углубления пришовной бороздки.

Систематика 
В мировой фауне насчитывается 91 вид.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  — пестряк иркутский

Распространение 
Встречаются в Палеарктике, Неарктике и Афротропике.

Примечания

Ссылки 
 Род Trichodes Herbst, 1792 (Cleridae) — атлас жуков-пестряков России

Пестряки
Роды жесткокрылых